est le titre de plusieurs films :

 A Doll's House, film de 1911 avec William Russell ;
 A Doll's House, film de 1917 de Joseph De Grasse ;
 A Doll's House, film de 1918 de Maurice Tourneur ;
 A Doll's House, film de 1922 de Charles Bryant ;
 A Doll's House, téléfilm de 1959 ;
 A Doll's House, film de Patrick Garland de 1973.

Voir aussi